Lake City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lake City (Arkansas)
Lake City (Colorado)
Lake City (Florida)
Lake City (Georgia)
Lake City (Iowa)
Lake City (Michigan)
Lake City (Minnesota)
Lake City (Pennsylvania)
Lake City (South Carolina)
Lake City (South Dakota)
Lake City (Tennessee)
Lake City (Texas)
Salt Lake City
Daarnaast kan Lake City verwijzen naar:
Lake City (film), een film uit 2008